Fürstensee ist der Name folgender Orte: 
 Fürstensee (Neustrelitz), Ortsteil der Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern
 Fürstensee, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Przywodzie (Przelewice)